Aksu (kaz.: Ақсу; ros.: Аксу) – wieś w południowym Kazachstanie, w obwodzie południowokazachstańskim, siedziba administracyjna rejonu Sajram. W 2009 roku liczyła ok. 29,5 tys. mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w Kazachstanie